MLM steht für:
 Mailinglistenmanager, Programm zum Verwalten von Mailinglisten
 Martin Marietta Materials (NYSE:MLM), US-amerikanischer Steinbruchbetreiber
 Marxismus-Leninismus-Maoismus, eine politische Ideologie; siehe Maoismus
 Maximum-Likelihood-Methode, ein Schätzverfahren in der Statistik
 Medical Logic Modules, unabhängige Module der medizinischen Programmiersprache Arden-Syntax
 Military Liaison Mission, eine internationale militärische Verbindungsorganisation
 Mnogozelewoi laboratorny modul, ein Modul der Internationalen Raumstation; siehe Nauka
 Morelia International Airport (IATA-Flughafencode), Flughafen von Morelia in Mexiko
 Multi-Level-Marketing, eine Vertriebsform
 römische Zahlzeichen für 1950 (Subtraktionsmethode)

mlm steht für:
 Millilumen, ein tausendstel Lumen (Einheit), SI-Einheit des Lichtstroms
 Mulam (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Mulam in Guangxi, China

MLM